James Murphy (1887-1961), personnalité politique irlandaise ;
 Jimmy Murphy (1894-1924) pilote automobile américain ;
 James Vincent Murphy (1880-1946), traducteur, écrivain et journaliste irlandais ;
 James Murphy (1967-), guitariste de heavy metal américain ;
 James Murphy (1970-), musicien et producteur américain.

Voir aussi